Переяславский полк:
 Переяславский полк — военно-административная единица в составе Гетманщины.
 Переяславский конно-егерский полк — кавалерийский полк Русской императорской армии, сформирован в 1783 году, расформирован в 1796 году.
 Переяславский конно-егерский полк — кавалерийский полк Русской императорской армии, сформирован в 1803 году, расформирован в 1833 году.
 Переяславский драгунский полк — кавалерийский полк Русской императорской армии, сформирован в 1856 году, расформирован в 1918 году.